Mannoia es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Fiorella Mannoia (1954-), cantante italiana. 
 Francesco Marino Mannoia (1951-), exmiembro de la mafia siciliana que se convirtió en colaborador de justicia.